

Astronomia
 375005 Newsome – asteroide della fascia principale

Persone
 Billy Newsome – ex giocatore di football americano statunitense
 Craig Newsome – ex giocatore di football americano statunitense
 Greg Newsome II – giocatore di football americano statunitense
 Jon Newsome – ex calciatore inglese
 Jonathan Newsome – giocatore di football americano e di football canadese statunitense
 Ozzie Newsome – giocatore di football americano
 Tawny Newsome – attrice statunitense